Majdanek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Majdanek, un village du powiat de Tomaszów Lubelski 
 Majdanek, un village du powiat de Zamość

Histoire
 Camp de Majdanek, un camp d'extermination, un camp de prisonniers de guerre (Soviétiques et Polonais) et un camp de concentration nazi lors de la Seconde Guerre mondiale
 Musée national de Majdanek, un musée commémoratif fondé à l'automne 1944 sur le terrain de l'ancien camp de Majdanek
 Procès de Majdanek, une série de procès de criminels nazis de 1944 à 1981.